Rank může být:

technický výraz
 PageRank – pořadí v Google search
 rank paměti – společné připojení čipů počítačové paměti na sběrnici
 příjmení
 Josef Rank (1833–1912), český lexikograf a archivář
 Josef Rank (spisovatel) (1816–1896) rakouský spisovatel
 Otto Rank (1884–1939) – rakouský psychoanalytik

Externí odkazy